Маслама

 Маслама ибн Хабиб (ум. 634) — один из лжепророков Аравии, известен как Мусайлима
 Маслама ибн Абдул-Малик (685—738) — арабский полководец первой половины VIII-го века. Воевал против Византийской империи и Хазарского каганата
 Маслама аль-Маджрити (ум. 1008) — исламский астроном, химик, математик, экономист и т.д.